L'Open d'Austràlia 2013, conegut oficialment com a Australian Open 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. L'edició centenària del torneig se celebrarà entre el 14 i el 27 de gener de 2013 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu sisè títol Grand Slam i el quart a Austràlia (2008, 2011 i 2012), de fet, esdevingué el primer en l'Era Open en encadenar aquest títol en tres ocasions consecutives.

 La tennista bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el seu segon títol consecutiu a Austràlia i també segon Grand Slam de la seva carrera. La victòria li va permetre conservar la primera posició en el rànquing mundial. La tennista xinesa Li Na va disputar la seva segona final a Austràlia i per segona ocasió va perdre en la final.

 Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van aconseguir el seu sisè títol a Austràlia després d'haver disputat nou finals en deu anys. Aquest va significar el seu 13è títol de Grand Slam i van esdevenir la parella amb més títols de Grand Slam, superant els dotze de John Newcombe i Tony Roche.

 La parella italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci va guanyar el seu tercer títol de Grand Slam i el primer a Austràlia després de la final disputada l'edició anterior.

 La parella mixta local formada per Matthew Ebden i Jarmila Gajdosova van guanyar el seu primer títol de Grand Slam.

 La tennista japonesa Kimiko Date-Krumm es va convertir en la tennista més veterana en guanyar un partit en tota la història de l'Open d'Austràlia amb 42 anys i 109 dies. Posteriorment va guanyar el partit de segona ronda contra Shahar Peer però va caure en tercera davant Bojana Jovanovski, situant la marca final en 42 anys i 111 dies.

 Amb la victòria a quarts de final, el valencià David Ferrer es va unir al grup de tennistes amb 500 victòries en el circuit ATP, el 39è en l'Era Open i el cinquè en actiu.

 En aquesta edició es van complir els pronòstics de les quatre principals categories, ja que en totes les proves excepte els dobles mixtos es van imposar els respectius caps de sèrie.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixtos

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Roger Federer (Semifinals)
  Andy Murray (Final)
  David Ferrer (Semifinals)
  Tomáš Berdych (Quarts de final)
  Juan Martín del Potro (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  Janko Tipsarević (4a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Nicolás Almagro (Quarts de final)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Stanislas Wawrinka (4a ronda)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (1a ronda)
  Tommy Haas (1a ronda)
  Sam Querrey (3a ronda)
  Andreas Seppi (4a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Jerzy Janowicz (3a ronda)
  Florian Mayer (2a ronda)
  Jürgen Melzer (3a ronda)
  Martin Klizan (1a ronda)
  Màrkos Bagdatís (3a ronda)
  Thomaz Bellucci (1a ronda)
  Marcel Granollers (2a ronda)
  Radek Štěpánek (3a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)

Individual femení 
  Viktória Azàrenka (Campiona)
  Maria Xaràpova (Semifinals)
  Serena Williams (Quarts de final)
  Agnieszka Radwańska (Quarts de final)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Li Na (Final)
  Sara Errani (1a ronda)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Caroline Wozniacki (4a ronda)
  Marion Bartoli (3a ronda)
  Nàdia Petrova (1a ronda)
  Ana Ivanović (4a ronda)
  Maria Kirilenko (4a ronda)
  Dominika Cibulková (2a ronda)
  Roberta Vinci (3a ronda)
  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Julia Görges (4a ronda)
  Iekaterina Makàrova (Quarts de final)
  Yanina Wickmayer (3a ronda)
  Varvara Lepchenko (2a ronda)
  Jelena Janković (3a ronda)
  Klára Zakopalová (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Venus Williams (3a ronda)
  Su-Wei Hsieh (2a ronda)
  Sorana Cîrstea (3a ronda)
  Iaroslava Xvédova (1a ronda)
  Sloane Stephens (Semifinals)
  Tamira Paszek (2a ronda)
  Urszula Radwańska (1a ronda)
  Mona Barthel (1a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Marcel Granollers /  Marc López (Semifinals)
  Maks Mirni /  Horia Tecau (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (3a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1a ronda)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1a ronda)
  Julian Knowle /  Filip Polasek (1a ronda)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak (1a ronda)
  Jonathan Marray /  Andre Sa (2a ronda)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campiones)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (2a ronda)
  Maria Kirilenko /  Lisa Raymond (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Semifinals)
  Nàdia Petrova /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (3a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  Zheng Jie (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Kveta Peschke (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (1a ronda)
  Vania King /  Iaroslava Xvédova (1a ronda)
  Serena Williams /  Venus Williams (Quarts de final)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (3a ronda)
  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (3a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (3a ronda)
  Daniela Hantuchova /  Anabel Medina Garrigues (1a ronda)

Dobles mixtos 

  Lisa Raymond /  Mike Bryan (Renúncia)
  Ielena Vesninà /  Leander Paes (2a ronda)
  Sania Mirza /  Bob Bryan (Quarts de final)
  Liezel Huber /  Maks Mirni (2a ronda)

  Nàdia Petrova /  Mahesh Bhupathi (Quarts de final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Lindstedt (Renúncia)
  Andrea Hlavacková /  Daniele Bracciali (2a ronda)
  Julia Görges /  Daniel Nestor (Renúncia)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2013
Competicions tennístiques del 2013